Das HBL All-Star Game 2016 fand am Freitag, den 5. Februar 2016 in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg vor 7622 Zuschauern statt. Es war die 17. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga (HBL) spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die beiden Mannschaften spielten erstmals unentschieden (36:36 (16:17)). Beste Torschützen war Johannes Sellin mit sieben Treffern für die Nationalmannschaft sowie Marcel Schiller und Lasse Svan mit jeweils fünf Treffern für die HBL-Auswahl. Schiedsrichter der Partie waren Lars Geipel und Marcus Helbig.

DHB- und HBL-Auswahl

DHB-Auswahl 
 Vereine: 15 Spieler aus 10 Vereinen: 3× , 3× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1× , 1×

HBL-Auswahl 
 Vereine: 20 Spieler aus 8 Vereinen: 7× , 4×, 2× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1×

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2016
Handballveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Nürnberg
Handball (Bayern)